Mařenna může být:

 hovorový tvar jména Marie
 hovorové označení Maření dozoru nad církvemi
 slangově marihuana